Obturator steht für
 Obturator (Zahnmedizin), Sonderform einer Defektprothese in der Zahnmedizin
 Tracheotomie#Atemkanülen, Führungsstab einer Atemkanüle 
 Zystoskop#Technischer Aufbau, Außenschaft eines starren Zystoskops
 Lauenstein-Aufnahme#Weitere Hüft-Röntgeneinstellungen, Obturator-Aufnahme
 Samenanlage#Aufbau, Struktur, die den Eintritt des Pollenschlauchs in die Eizelle erleichtert

Siehe auch:
 Musculus obturator externus
 Musculus obturator internus
 Foramen obturatum
 Nervus obturatorius
 Arteria obturatoria
 Obturation